Holomorfe functie, een wiskundig begrip.
Holomorf (schimmel), een schimmel behorend tot de zakjeszwammen waarbij zowel het geslachtelijke als ongeslachtelijke stadium bekend is.